Cerrillos   peut désigner :

Argentine
Département de Cerrillos dans la  province de Salta
Cerrillos

Chili
Cerrillos
Cerrillos, une station de la Ligne 6 du réseau métro de Santiago

Porto Rico
Cerrillos

Uruguay
Cerrillos (Uruguay)

Homonymie de toponyme